Complication, en horlogerie : fonction autre que l'affichage de l'heure, des minutes et des secondes.
 Complication, en médecine : évolution défavorable d'une maladie, d'un état médical ou d'un traitement médical